Joseph Delteil peut désigner :
 Joseph Delteil (poète) (1894-1978), poète et écrivain français ;
 Joseph Delteil (spéléologue) (1909-1979), spéléologue français.